Breckenridge Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Breckenridge Township (Greene County, Arkansas)
 Breckenridge Township (Jackson County, Arkansas)
 Breckenridge Township (Minnesota)
 Breckenridge Township (Missouri)